Ipó László (1911–1991) festő
Ipó László (1939–) geológus